Le  est une université privée pour femmes située à Kodaira au Japon. Fondé en 1900 par Tsuda Umeko sous le nom de Joshi Eigaku Juku, le collège est renommé en 1933 en Tsuda Eigaku Juku puis en Tsuda Juku Senmon Gakko et finalement en Tsuda Juku Daigaku (« collège Tsuda ») en 1948.

Il est l'un des plus anciens collèges privés pour femmes du Japon et a significativement contribué à permettre l'accès des hautes études aux femmes.

Élèves notables 
, autrice
, présentatrice
, femme politique
, professeure de littérature et de langue japonaises
Emiko Ohnuki-Tierney, anthropologiste
, tradutrice
, femme politique
, mathématicienne
, chercheuse en science politique et en relations internationales

Professeurs 

Tsuda Umeko
Elizabeth Gray Vining
Tetsurō Watsuji

Lien externe 

  Site officiel

Université privée au Japon
Université dans la préfecture de Tokyo
Université pour femmes au Japon
Établissement scolaire fondé en 1900